Maxthon (бывший MyIE2, произносится как «Макстон»; сокращённо — mx, официально называется Облачный браузер Maxthon, изначально известный как MyIE2) — бесплатный веб-браузер для Microsoft Windows, macOS, Linux систем, созданный китайской компанией Maxthon International Limited.
Описывается как надстройка над Internet Explorer. С момента выхода версии 3, Maxthon позволяет пользователям переключаться между браузерными движками Microsoft Trident и WebKit. 

Мобильная версия браузера доступна на платформах iOS, Android и Windows Phone. 

Maxthon выиграл премию CNET "WebWare 100 Awards" в 2008 и 2009 гг. и был включён в список лучших продуктов 2011 года по версии журнала PCWorld’s.

На сайте html5test.com версия для Android получает 518 баллов, а в Kubuntu Linux — 475.

 Обзор 
Широкую известность Maxthon получил в первую очередь благодаря выпуску веб-браузера для операционной системы Windows. Офисы компании расположены в Сан-Франциско, Пекине, Гонконге, Шанхае и Кремниевой долине. Разработка продуктов Maxthon для Windows, Mac, iOS и Android в основном осуществляется в Пекине.
 
В число других продуктов Maxthon входит англоязычный информационный портал i.maxthon.com, облачный сервис Maxthon Passport; Kid Safe — веб-браузер для Android и IOS; китайские новости и информационный портал maxthon.cn; детский мобильный браузер Maxthon Kid-Safe Browser, а также игровые и развлекательные веб-сайты на китайском языке.

 О компании 
В 1999 году генеральный директор компании Минг Джи «Джефф» Чен открыл в Гонконге первый офис компании, которая тогда называлась MyIE. В 2005 году Maxthon получил первоначальные инвестиции от WI Harper Group, а также Мортена Ланда, раннего инвестора Skype. В этом же году компания переехала в Пекин. Дальнейшим инвестированием компании занималась американская венчурная фирма Charles River Ventures.

10 апреля 2007 года в журнале TechCrunch появилось сообщение о том, что Google инвестировал в Maxthon по меньшей мере 1 млн долларов США. На следующий день основатель компании Джефф Чен опроверг это сообщение, однако через некоторое время в интервью для китайского портала sina.com он заявил, что «не исключает возможное сотрудничество между двумя компаниями».

Maxthon выиграл премию CNET WebWare 100 Awards в 2008
 и 2009 годах и был включён в список лучших продуктов 2011 года по версии журнала PCWorld’s. Позднее последовали такие награды как, Best Android Browser (2013), Best iPad Browser (2013), и Best Small Market Desktop Browser (2013).

Maxthon вошёл в список из двенадцати браузеров, которые в 2010 году компания Microsoft представила на сайте BrowserChoice.eu. С этого момента пользователи, проживающие в Европейской экономической зоне, могли выбрать, какой браузер они хотят установить по умолчанию. До этого такой выбор пользователям Windows не предоставлялся, и на всех компьютерах по умолчанию был установлен браузер IE. Maxthon по-прежнему находится в этом списке в числе пяти самых популярных браузеров.

Браузер приобрёл облачные функции 10 декабря 2012 года и с этого момента стал официально называться Облачный браузер Maxthon.

 Программное обеспечение 

 Философия 
По словам вице-президента и помощника генерального директора Maxthon Карла Мэттсона при разработке браузера компания следует трём основным принципам:
 Высокая производительность и следование стандартам качества.
 Расширенные возможности браузера, значительно обогащающие пользовательский опыт, особенно в сравнении с другими браузерами.
 Непрерывность пользовательского опыта. При входе в свой бесплатный аккаунт Maxthon каждый пользователь получает возможность синхронизировать свои данные с другими устройствами в Облаке, чтобы затем продолжить работу с браузером на любом из этих устройств.

 История развития 
По словам генерального директора компании Джеффа Чена в основе Maxthon используется код браузера MyIE — популярной модификации IE, написанной китайским программистом Чангау(Changyou). Чангау выложил свой код в открытый доступ на Bulletin board system в 2000 году, после чего покинул проект MyIE. Новая версия MyIE — MyIE2, разработанная Ченом на основе открытого кода, вышла в 2002 году. Пользователи из многих стран активно помогали развивать проект, и с их помощью уже в 2003 году была выпущена обновлённая версия браузера, которому дали новое имя — Maxthon.

За первой версией последовали Maxthon 2, выпущенный в 2007 году, и Maxthon 3, дебют которого состоялся в октябре 2010 года. В декабре этого же года пользователям представили первую версию Maxthon for Android. 7 июля 2012 года вышла версия для MAC, а в августе 2012 года её дополнили версией для iPhone и iPad. В декабре 2012 года пользователям представили обновлённый Maxthon 4.

 Возможности 
 Параллельный просмотр: одновременный просмотр открытых вкладок на разделённом экране. Каждая вкладка управляется независимо.
 Многодокументный интерфейс с вкладками.
 Сохранение открытых вкладок в случае отказа программы или системной ошибки.
 Отмена действия для случайно закрытых вкладок.
 AD-Охотник — утилита, позволяющая блокировать всплывающие окна, баннеры и объявления на веб-страницах (впоследствии заменён на AdBlock Plus).
 Adobe Flash, Java-апплет и ActiveX блокатор.
 Поддержка пользовательских скинов.
 Настраиваемые вкладки и пользовательский интерфейс.
 Программируемые жесты мышью и сочетания клавиш мыши.
 Внешний бар — панель инструментов, позволяющая открывать сторонние программы.
 RSS-агрегатор.
 Поддержка плагинов Internet Explorer в дополнение к собственным.
 Частичная поддержка браузерного движка Gecko с использованием дополнительных программ.
 Настраиваемая адресная строка с возможностью переключения между поисковыми системами.
 Автоматические обновления.
 Группы закладок — возможность создавать группы закладок и открывать их одновременно.
 URL-псевдонимы — быстрый переход на сайт через набор псевдонима в адресной строке.
 Облачный блокнот — утилита, позволяющая быстро копировать и сохранять текст с текущей страницы.
 Интегрированные сервисы: возможность использования сторонних расширений, просмотр сохранённых страниц Google, анонимный просмотр через прокси-сервер.
 Поддержка SOCKS5

 Версии браузера 

 Версия 1.x 
В первой версии Maxthon 1.x, пришедшей на смену MyIE2, разработчики использовали оболочку браузера Internet Explorer, на основе которой построили уникальный многодокументный интерфейс. Браузерный движок Trident обеспечивал Maxthon совместимость с каждой версией Windows, начиная от Windows 95 и заканчивая Windows 7.

Развитие Maxthon 1.x остановилось в 2010 году на Maxthon Classic 1.6.7.35. Этот релиз доступен для загрузки на сторонних веб-сайтах, и его установка возможна на Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Ряд расширений для Maxthon Classic также доступен для загрузки на различных форумах.

 Версия 2.x 
Версия Maxthon 2.x вышла в июле 2007 года и включала в себя многодокументный интерфейс, позволяющий одновременно работать с несколькими вкладками. Уже через год, в 2008 году обновленный Maxthon стал первым на рынке браузером, предоставляющим пользователям возможность синхронизации вкладок через Облако. Также появились новые функции, такие, как совместимость с дополнительными плагинами и расширениями IE и блокировка всплывающих окон. Начиная с этой версии, пользователям предоставили возможность самостоятельно настраивать внешний вид браузера.

Особенности версии
 Аккаунт Maxthon: бесплатный аккаунт, в котором хранятся вкладки и другая информация пользователя.
 Менеджер вкладок: правый клик на панели вкладок открывает меню, из которого осуществляется управление вкладками.
 Жесты мышью: удержание правой клавиши мыши с последующим «рисованием» настраиваемого жеста преобразует движение мыши в последующую команду, облегчая работу с браузером.
 Автозаполнение: запоминание ранее введённой информации в текстовых полях, позволяющее заполнять формы одним кликом мыши.
 Отмена закрытия: после случайного закрытия страницы её будет легко восстановить, кликнув кнопку отмены закрытия. Восстановить можно не только последнюю, но и ранее посещённые страницы.
 Закладки: Создав аккаунт Maxthon, пользователи получают возможность синхронизировать и хранить свои закладки и другую информацию в Облаке.
 Чтение RSS: Пользователям не требуется устанавливать дополнительные программы для чтения каналов RSS. Нажатие на значок RSS рядом с адресной строкой, чтобы перейти в режим чтения канала.
 Перетаскивание: пользователи могут перетаскивать мышью выделенный текст для поиска в интернете. Также можно перетаскивать ссылки и картинки для открытия их в новой вкладке.
 Псевдонимы URL: быстрый переход на сайт через набор псевдонима в адресной строке.
 Суперагент: поддерживает протоколы HTTP, HTTPS, Socks4, Socks4a, Socks5, а также позволяет подключение через прокси, требующие проверки подлинности. Назначить прокси можно в Расширенных настройках.
 Внешние расширения: пользователи могут добавлять внешние расширения и программные ярлыки для одновременной работы с Maxthon. Программы можно настроить таким образом, чтобы они запускались и отключались одновременно с браузером.
 Панель инструментов: позволяет быстро ориентироваться в интернете и облегчает работу с браузером.
 Блокировка рекламы: Ad-Охотник может блокировать всплывающие окна, объявления и вредоносные страницы. Настроить параметры Охотника можно вручную.
 Клавиши URL : быстрое открытие одной или нескольких страниц нажатием горячей клавиши.
 Сниффер ресурсов: загрузка медиа-файлов прямо со страницы.
 Снимок экрана: Пользователи могут делать снимки целой страницы или её отдельных элементов, а затем сохранять полученный файл в выбранном формате в заданную папку.
 Менеджер загрузок Maxthon: с помощью встроенного менеджера загрузок пользователи могут загружать файлы из интернета, не прибегая к использованию сторонних программ.
 Плагины (расширения): Maxthon позволяет установку дополнительных расширений.
 Скины: Внешний вид браузера может быть изменён за счёт использования различных скинов.

 Версия 3.x 
Релиз третьей версии браузера состоялся осенью 2010 года. Особенностью версии стала возможность переключения между браузерными движками Microsoft Trident и Webkit для лучшего отображения страниц. Добавлены функции:
 Переключение движков:. По умолчанию Maxthon использует Ультра режим, просмотр страниц, в котором осуществляется через браузерный движок Webkit. Браузер автоматически переключается на режим Ретро (Trident) для отображения определённых страниц.
 Жесты мышью: настраиваемые жесты мышью, с помощью которых осуществляется переключение между вкладками, а также выполняются другие функции.
 Перетаскивание: пользователи могут перетаскивать мышью выделенный текст для поиска в интернете. Также можно перетаскивать ссылки и картинки для открытия их в новой вкладке.
 Умная адресная строка: позволяет осуществлять поиск, набрав ключевые слова прямо в адресной строке.
 Автозаполнение: Maxthon сохраняет имена и пароли посещаемых веб-сайтов в зашифрованном формате, а затем возвращает эту информацию по требованию пользователя.
 Блокировка рекламы: Ad-Охотник удаляет рекламу одним щелчком мыши и автоматически блокирует всплывающие окна.
 Аккаунт Maxthon: бесплатный аккаунт, в котором хранятся вкладки и другая информация пользователя.
 Закладки: Создав аккаунт Maxthon, пользователи получают возможность синхронизировать и хранить свои закладки и другую информацию в Облаке.
 Умный поиск: поиск прямо в адресной строке.

 Облачный браузер Maxthon 
Также известный как Облачный браузер, Maxthon 4 был выпущен 10 декабря 2012 года. В то же время состоялся релиз Паспорта (Passport) и его облачных особенностей. Паспорт Maxthon предоставляет пользователям бесплатную регистрацию аккаунта, что позволяет использовать свой собственный аватар, который будет отображаться при каждом входе в браузер, а также доступ к облачным службам синхронизации закладок, настроек, расширений и т. д. Новые функции браузера:
 Отправка в Облако: поддерживает отправку текста, изображений, веб-сайтов/ссылок и вкладок в ОС Windows, Mac и Android.
 Отправить в Облако и Поделиться: позволяет поделиться текстом, изображениями, веб-сайтами/ссылками и файлами онлайн.
 Облачная загрузка: поддерживает закачку файлов в различных форматах и выгрузку их в «Собственное облако» для резервного копирования на любом устройстве.
 Вкладки в Облаке: позволяет пользователям запомнить предыдущие сессии, автоматически синхронизируя вкладки для iOS, Windows или Android-устройств.
 Синхронизация в Облаке: Синхронизация данных учётной записи (Закладки, Настройки и Автозаполнение данных) с другими устройствами.
 Режим чтения: регулировка размера шрифта и удаление рекламы в текстах для лучшего отображения, а также «ночной режим» для условий низкой освещённости.
 Автозаполнение: Maxthon надёжно сохраняет имена и пароли посещаемых веб-сайтов, а затем позволяет заполнить эту информацию в автоматическом и ручном режимах.
 Ad-Охотник: удаляет рекламу одним щелчком мыши и автоматически блокирует всплывающие окна.
 Новая сессия: позволяет пользователям и геймерам одновременно заходить на один и тот же сайт с разными учётными записями.
 Сниффер ресурсов: позволяет выбрать и загрузить все фотографии, встроенные видео и аудиофайлы с веб-страницы.
 Mx-Блокнот: удобное чтение и сохранение текстовых заметок и их синхронизация в Windows и Android.
 Режим «Не отслеживать»: позволяет запретить веб-сайтам получать информацию о вас и ваших действиях.
 Безопасные сайты: технология безопасности идентифицирует веб-сайты и предупреждает, если они являются надёжными и безопасными.
 Maxthon блокирует вредоносные веб-сайты и фишинговые атаки автоматически.
 Позволяет запустить новую закрытую сессию(режим Инкогнито), в которой не отслеживается история посещений.

 Мобильный Maxthon 

 для Android 
Мобильный Maxthon для Android — версия для Android-телефонов была впервые выпущена в 2010 году, а в следующем 2011 году была оптимизирована для 10-дюймовых планшетов. Новые функции, которые появились в 2012 году:
 Отправка в Облако: поддерживает отправку текста, изображений, веб-сайтов/ссылок и вкладок в ОС Windows, Mac и Android.
 Отправить в Облако и Поделиться: позволяет поделиться текстом, изображениями, веб-сайтами/ссылками и файлами онлайн.
 Облачная загрузка: поддерживает закачку файлов в различных форматах и выгрузку их в «Собственное облако» для резервного копирования на любом устройстве.
 Вкладки в Облаке: позволяет пользователям запомнить предыдущие сессии, автоматически синхронизируя вкладки для iOS, Windows или Android-устройств.
 Синхронизация закладок: позволяет синхронизировать закладки на iOS, Windows или Android-устройствах.
 Полноэкранный режим просмотра.
 Центр приложений: позволяет найти и группировать веб-приложения и контент.
 Жесты: позволяет использовать жесты для создания, закрытия, переключения и восстановления вкладок.
 Предпросмотр: позволяет загружать страницы автоматически.
 Режим чтения: регулировка размера шрифта и удаление рекламы в текстах для лучшего отображения, а также «ночной режим» для условий низкой освещенности.

 для iOS 
Мобильный Maxthon для iOS был представлен в июле 2012 года, для iPhone, iPad и iOS. Облачный браузер Maxthon для iOS сохраняет и синхронизирует ключевые параметры, содержимое и функции пользователей на различных платформах и устройствах. С помощью жестов мыши можно контролировать открытие и переключение между вкладками. Основные новые функции браузера:
 Отправка в Облако: поддерживает отправку текста, изображений, веб-сайтов/ссылок и вкладок в ОС Windows, Mac и Android.
 Отправить в Облако и Поделиться: позволяет поделиться текстом, изображениями, веб-сайтами/ссылками и файлами онлайн.
 Облачная загрузка: поддерживает закачку файлов в различных форматах и выгрузку их в «Собственное облако» для резервного копирования на любом устройстве.
 Вкладки в Облаке: позволяет пользователям запомнить предыдущие сессии, автоматически синхронизируя вкладки для iOS, Windows или Android-устройств.
 Синхронизация закладок: позволяет синхронизировать закладки на iOS, Windows или Android-устройствах.
 Режим чтения: регулировка размера шрифта и удаление рекламы в текстах для лучшего отображения, а также «ночной режим» для условий низкой освещённости.
 Регулировка яркости: настройка яркости экрана в браузере.
 Блокировка ориентации экрана: поддержка переключения ориентации экрана в браузере Maxthon.
 Защита конфиденциальности: позволяет просматривать сайты без отслеживания ваших действий.
 Новый пользовательский интерфейс: полноэкранный режим просмотра.

 для Mac 
Облачный браузер для OS X был выпущен в июле 2012 года. Все пользователи браузера на Mac с помощью своей учётной записи паспорта Maxthon могут сохранить все пользовательские данные и синхронизировать их на различных устройствах и операционных системах. Основные новые функции браузера:
 Отправка в Облако: поддерживает отправку текста, изображений, веб-сайтов/ссылок и вкладок в ОС Windows, Mac и Android.
 Отправить в Облако и Поделиться: позволяет поделиться текстом, изображениями, веб-сайтами/ссылками и файлами онлайн.
 Облачная загрузка: поддерживает закачку файлов в различных форматах и выгрузку их в «Собственное облако» для резервного копирования на любом устройстве.
 Вкладки в Облаке: позволяет пользователям запомнить предыдущие сессии, автоматически синхронизируя вкладки для iOS, Windows или Android-устройств.
 Синхронизация в Облаке: Синхронизация данных учётной записи (Закладки, Настройки и т. п.) с другими устройствами.
 Супер перетаскивание: позволяет пользователю выделить URL-адрес или текст веб-страницы, а затем, с помощью перетаскивания в адресную строку, открыть новую страницу или выполнить поиск в Интернете.
 Жесты мыши: позволяет создать жесты мыши для вызова таких команд как: Обновить, Закрыть вкладку, на экран Вверх / Вниз и Предыдущая / Следующая вкладка.
 Менеджер расширений: поддержка поиска и использования расширений браузера, совместимых с Google Chrome.
 Режим «Не отслеживать»: позволяет запретить веб-сайтам получать информацию о вас и ваших действиях.
 Поддержка Adobe Flash предустановлена в ПО.
 Все пользовательские данные зашифрованы для обеспечения безопасности.

 История релизов (версия 4+) 
Windows
Браузер для Windows, версия 4.0.6.1200 (2013-5-6) представлены темы оформления Maxthon и различные исправления ошибок. 4.1.0.4000 (2013-7-11), исправлен ряд ошибок, связанных с закрытием вкладок и запуска браузера. Flash обновлён до последней официальной версии и улучшена стабильность Webkit. Бета-версия 4.1.2.1200 (2013-8-1) представлено сенсорное масштабирование и панорамирование в win8, HTML5 онлайн/офлайн возможности, Фильтр CSS и аппаратное GPU ускорение.

Mac
Mac версии 4.0.6.2000 (2013-7-25), содержат исправления, такие как улучшенная поддержка PDF и Flash, а версия 4.0.6.3000 (2013-8-2) улучшила стабильность на Mac OSX 10.7.0 и 10.7.2.

Android
Android версия браузера 4.0.4.1000 (2013-03-28) включены новые функции, такие как автоматические настройки UI для планшетов с экранами более 7 дюймов, поддержка ссылок вызова «родного» приложения (например, thunder://, ek2:// и т. д.), а также ряд исправлений ошибок. 4.0.5.2000, выпущенная менее чем через неделю 3 апреля, добавила ряд облачных функций таких как менеджер закачек, отправка в Облако и через локальную сеть. Улучшения коснулись и интерфейса — была добавлена кнопка Избранного на панели инструментов. 4.0.6.2000 (2013-6-09), включены новые функции, такие как автоматический перенос и обтекание текста в Android 4.0 и выше, поддержка телефонных контактов при отправке в Облако и запоминание поисковых запросов в адресной строке после выполнения поиска. Улучшения включали удаление переключения режимов WWW/WAP.

iOS
Версия 4.2 (2013-7-22) для iOS добавлены новые языки, автозаполнение URL-адресов, ключевые выражения поиска, соответствие истории навигации и мгновенная отправка в Облако через LAN. Версия 4.2.1, выпущенная через неделю, 29 июля, включала исправления ошибок для iPhone 4.Linux'

Версия для Linux создана на базе Chromium и похожа внешне на браузер Chrome, но имеет существенные отличия.

Примечания

Ссылки 

 
 Русскоязычный сайт Maxthon
 Русская сборка Maxthon 
 Официальный форум Maxthon
 Русскоязычный форум Maxthon
 Плагины и скины для Maxthon 2.x
 Расширения для Maxthon 3.x
 Обзор Maxthon на hostinfo.ru
 Обзор Maxthon на SoftSalad

Программное обеспечение для Android
Агрегаторы
Браузеры на движке Trident
Браузеры на движке Webkit
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для iOS
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Maxthon International Limited